Бобошевски може да се отнася за:
 Владимир Бобошевски (1879 – 1947), български журналист
 Захари Бобошевски (1844 – 1927), български просветен деец
 Цвятко Бобошевски (1884 – 1952), български политик